Das Wort Olim bezeichnet

 Olim, Mehrzahl von hebräisch oleh (feminin: olah), eine Bezeichnung für jüdische Einwanderer nach Israel (Alija)
 seit Olims Zeiten, eine von dem lateinischen Wort olim abgeleitete Redewendung
 Olim (Albanien), den größten Produzenten von Sonnenblumenöl in Albanien
 nach dem lateinischen Wort olim ist die älteste Urkundensammlung des höchsten Gerichtsgremiums Frankreichs, des Parlements, benannt

Das lateinische Wort olim bedeutet „einst“, auch „zeitweilig“ und „manchmal“